«Взгляд» — російська інтернет-газета.
 «Взгляд» — казахстанська газета.
 «Взгляд» — українська газета.
 «Взгляд» — популярна наприкінці 1980-х програма в СРСР.